Задор () — угорське прізвище:

 Дезидерій Задор (1912 — 1985) — український піаніст, органіст, диригент, композитор, педагог в Угорщині, Чехословаччині та Україні.
 Ервін Задор (1935 — 2012) — угорський ватерполіст, олімпійський чемпіон.

Угорські прізвища